Jméno a příjmení Miroslav Richter má více nositelů:

 Miroslav Richter (archeolog) (1932–2011) – český archeolog středověku
 Miroslav Richter (moravský politik) (1951–2017) – český politik, moravistický aktivista, zakladatel Moravského občanského hnutí
 Miroslav Richter (politik ODS) (* 1956) – český a československý politik z Čáslavska, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS